Кадзуно (Акіта)
 Повіт Кадзуно